Ива́н Дуна́ев:
 Дунаев, Иван Александрович (1885—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Дунаев, Иван Андреевич (1753—1816) — генерал-майор российского флота (1816).
 Дунаев, Иван Васильевич (1922—1943) — танкист, Герой Советского Союза.
 Дунаев, Иван Иванович (1788—1843) — профессор химии и технологии в Казанском университете.
 Дунаев, Иван Яковлевич (1905—1975) — Герой Советского Союза (лишён звания).